Эми Питерс (Amy Pieterse, родилась 30 марта 1984 в Амстердаме, Нидерланды) – российская англоязычная певица, актриса, поэтесса, дизайнер одежды и художник с южнo-африканскими, индийскими и ирландско-американскими корнями, получившая известность в качестве джазовой вокалистки.

Детство 
Эми родилась в Амстердаме. Когда ей было два года, её родители разошлись, и девочка осталась с матерью, филологом-славистом Полли Гэннон, которая вскоре переселилась в Итаку, США. Гэннон происходила из семьи  американских архитекторов и юристов ирландского происхождения и занималась исследованием творчества Бориса Пастернака. Когда Эми исполнилось 13 лет, её мать переехала в Санкт-Петербург, забрав дочь с собой. Семья поселилась в доме Блока на набережной Пряжки, где будущая певица прожила несколько лет. Девушка не владела русским языком, но уже через три месяца после переезда пошла в российскую школу. .

Учёба 
Получив среднее образование в Санкт-Петербургской классической гимназии, Эми Питерс поступила на филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Ещё учась в школе, самостоятельно изучала хинди — родной язык своего отца, южноафриканца индийского происхождения. Брала уроки живописи и академического рисунка у преподавателей Художественного училища им. Н.К.Рериха, в котором в 1980-е годы учился Виктор Цой. Не закончив высшего образования, что не помешало ей прочесть учебный курс студентам Санкт-Петербургского университета, Питерс решила полностью посвятить себя искусству.

Музыкальная карьера 
В начале 2000-х годов Питерс и Родион Балыбердин создали группу In Essence, в составе которой около года выступали в Берлине. По возвращении в Петербург музыканты собрали новый состав из шести человек. Группу переименовали в Esperanta, затем Not For Love, а ещё через некоторое время Эми стала выступать под своим именем в джаз-клубах и кафе Петербурга, одним из которых было заведение «Che». «В Che нужно было играть несколько раз в неделю, причем перед одной и той же публикой. И надо было сделать так, чтобы люди, которые видели тебя пару дней назад, не заскучали» .

В 2010 году студия «Мелодия» выпустила первый альбом Эми Питерз под названием «Who» .

С начала 2010-х годов Питерс сотрудничала с музыкантом и композитором Дмитрием Семёновым. С его помощью записала и в 2017-м году представила свой альбом «Becoming Innocent - Love and Theory» .

Личная жизнь 
В 2012-м году вступила в брак с архитектором Михаилом Бархиным, от которого имеет дочь. Свадьбе предшествовал трагический случай: путешествуя с Бархиным во Вьетнаме, Эми попала в аварию, получив открытую рану головы и едва не лишившись жизни. «Миша [Бархин] девять часов вез меня в больницу, затем мне делали четырехчасовую операцию с двумя переливаниями крови. Первое, что я увидела, открыв глаза — Мишино лицо. После этой драматической истории само собой разумеющимися были и наша свадьба, и рождение дочери”, - рассказала певица  .

Работа в кино 
Эми Питерс снялась в пяти фильмах, включая российскую драму «Нирвана» (2008), где исполнила одну из главных ролей .

Снялась в эпизодической роли фильме «Итальянцы» режиссера Джованни Веронезе (2009) .

Примечания 

Вокалистки